Powellville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Powellville (Alabama)
 Powellville (Maryland)
 Powellville (Missouri)